

Cinema 
 Soul – film del 2020 diretto da Pete Docter e Kemp Powers

Musica 
 Soul – genere musicale
 Soul – album di Coleman Hawkins del 1958
 Soul! – album di Timi Yuro del 1962
 Soul – album di Lena Horne del 1966
 Soul – album di Seal del 2008
 Soul – singolo di Elisa del 2019, dall'album Diari aperti
 Soul – colonna sonora dell'omonimo film del 2020

Televisione 
 Soul – serie televisiva del 2009